

Прізвище 

 Кейт Аптон — американська акторка й модель
 Фред Аптон — американський політик

Топоніми

Аптон — місто, штат Кентуккі
 Аптон — місто, штат Мен
 Аптон — місто, штат Массачусетс
 Аптон — місто, штат Вайомінг